Dominique Tricaud, avocat français
 Étienne Tricaud (né en 1960), architecte et ingénieur français ;
 Sabrina Tricaud, historienne française.